Скопас () — древнегреческий военачальник и политический деятель. Неоднократно избирался на должность стратега Этолийского союза, возглавлял грабительские рейды этолийцев, командовал этолийскими отрядами в Союзнической войне 220—217 гг. до н. э. Вместе с Доримахом предложил политические и экономические реформы в Этолийском союзе, но, не получив поддержки, был вынужден удалиться в изгнание в Египет.

Литература 

 Ф. Г. Мищенко «Федеративная Эллада и Полибий»

Эллинизм
Стратеги Этолийского союза
Военачальники II века до н. э.